Bojanci – wieś w Bułgarii
 Bojanci – wieś w Słowenii